Pocket Rocket est le surnom des personnalités suivantes :
 Henri Richard (1936-2020), joueur professionnel de hockey sur glace
 Calvin Murphy (1948-), ancien joueur américain professionnel de basket-ball
 Short Sleeve Sampson (1973-), catcheur professionnel américain
 Brent Russell (1990-), rugby à XV international sud-africain
 Shelly-Ann Fraser-Pryce (1986-),  athlète jamaïcaine